Устај, слободна моја земљо () је национална химна Републике Узбекистан.

Текст

Види још 
 Република Узбекистан
 Застава Узбекистана
 Грб Узбекистана
 Историја Узбекистана
 Химна Узбечке ССР

У
Узбекистан